Джеймс Э́нтони (Джим) Стёрджесс (; род. 16 мая 1978 года, Лондон, Англия) — британский актёр и певец. Начал свою карьеру в середине 1990-х со съёмок в сериалах. Известность ему принесли роли в фильмах «Двадцать одно» и «Через Вселенную».

Ранние годы 
Джим Стёрджесс родился 16 мая 1978 года в Лондоне, однако вырос в Фарнхэме, графство Суррей, в 40 милях к юго-западу от Лондона. В юности большую часть своего времени он проводил, катаясь на скейтборде, а свою первую музыкальную группу основал, как только ему исполнилось 15. Репетиции устраивались у друга, в гараже его отца. Группа давала выступления всюду, где закрывали глаза на тот факт, что члены коллектива были несовершеннолетними.

Джим впервые примерил на себя амплуа актёра, когда местная театральная группа организовала в его школе прослушивание для участия в местной пьесе. Скоро осознав, что актёрская деятельность позволит ему с легкостью прогуливать школу, Стёрджесс прошёл прослушивание и заполучил одну из ролей в спектакле. И школьное руководство, и родители признавали, что у парня талант, но он всегда отдавал предпочтение музыке, нежели актёрскому мастерству.

Джим переезжает в Манчестер, чтобы поступить в Салфордский Университет, в надежде, что это даст ему возможность организовать ещё одну группу, а также попасть в музыкальную тусовку Манчестера — родину многих его музыкальных кумиров. В Манчестере он встречает группу амбициозных начинающих актёров и кинематографистов, и его страсть к актёрству вспыхивает с новой силой. Он начинает сочинять и исполнять свои собственные пьесы и короткие фильмы, а также организует шоу 'BUZZIN', основой которого были его поэтические чтения. Именно там его находит актёрский агент. Джим заканчивает учёбу в университете в 1999 с дипломом в области СМИ и актёрского мастерства.

Карьера 
Первая заметная роль Стёрджесса в кино — Джуд Фини в фильме «Через Вселенную», где он сыграл вместе с Эван Рэйчел Вуд и Джо Андерсоном. Премьерный показ фильма состоялся на Торонтском кинофестивале 10 сентября 2007 года. 19 февраля 2008 года вышел фильм «Ещё одна из рода Болейн», в котором Стёрджесс исполнил роль Джорджа Болейна. Его партнёрами по съёмочной площадке были Скарлетт Йоханссон, Натали Портман и Эрик Бана. 17 апреля 2008 года состоялась премьера фильма «Двадцать одно», в котором Джим исполнил главную роль. Его герой — математический гений, выигрывающий благодаря своим способностям огромные суммы денег в казино Лас-Вегаса. Также в фильме снялись Кейт Босворт, Лоренс Фишберн и Кевин Спейси.

В 2009 году Стёрджесс исполнил роль Гэвина Коссефа в фильме «Переправа», в котором, кроме него, сыграли Харрисон Форд, Рэй Лиотта и Эшли Джадд. В этом же году он появился в фильме Кари Скогланда «Пятьдесят ходячих трупов», снятого по одноимённому бестселлеру Мартина МакГартланда, и в картине Филипа Ридли «Бессердечный». В 2010 году Джим сыграл главную роль в фильме «Путь домой», снятого Питером Уиром, в основу которого легли реальная история, произошедшая с польским офицером, который сбежал из советского ГУЛАГа во время Второй мировой войны. Также в 2010 году Стёрджесс озвучил совёнка Сорена в анимированном 3D-фильме режиссёра Зака Снайдера «Легенды ночных стражей».

В мае 2010 Джим официально присоединился к актёрскому составу фильма Лоне Шерфиг «Один день», снятого по одноимённому роману Дэвида Николса. Съёмки завершились 17 сентября 2010 года, а сам фильм вышел в кинотеатрах в августе 2011. Также в 2010 году вместе с Кирстен Данст Стёрджесс снимается в Монреале в фильме «Параллельные миры». В 2013 году картина вышла ограниченным релизом в международный прокат. После этого Стёрджесс был занят на съёмках таких фильмов как "Земля обетованная (2010) и «Пепел» (2011).

9 сентября 2012 года состоялась премьера историко-фантастического фильма, созданного Томом Тыквером и Лилли и Ланой Вачовски — «Облачный атлас», в котором Джим сыграл одну из главных ролей. Съёмки картины проходили с сентября 2011 по октябрь 2012. Партнёрами по съёмочной площадке выступили Том Хэнкс, Хью Грант и Хэлли Берри. Также в 2012 году Джим был занят работой ещё над двумя фильмами — лентой режиссёра Джузеппе Торнаторе «Лучшее предложение», съёмки которого проходили в Праге, Вене и в некоторых городах Италии. Кроме Стёрджесса, главные роли в нём исполнили Джеффри Раш и Сильвия Хукс. Картина выиграла престижную премию «Давид ди Донателло» в номинации «Лучший фильм». А осенью вместе с Изабель Лукас и Хлоей Севиньи Джим снимался в Лос-Анджелесе в картине Тристана Петтерсона «Джентльмен-грабитель». Этот фильм стал официальным выбором кинофестиваля Трайбека, где и состоялась его премьера в 2014 году. В 2013 году Стёрджесс был занят на съёмках трёх проектов: «Обитель проклятых» режиссёра Брэда Андерсона, где пару ему составила Кейт Бекинсэйл, «Лондонские поля» режиссёра Мэттью Каллена, съёмки которого проходили в Лондоне и картины Дэниела Алфредсона «Похищение Фредди Хайнекена», где, кроме Джима, сыграли также Сэм Уортингтон и Энтони Хопкинс.

5 июня 2016 года на экраны вышла первая серия сериала «Накорми зверя» о двух друзьях, которые решают открыть собственный ресторан. Кроме Джима, главную роль исполнил звезда сериала «Друзья» Дэвид Швиммер.

Джим пишет и сам исполняет свою музыку. В течение многих лет он играет на сцене музыкального центра Камден в Лондоне с такими группами как Saint Faith and Dilated Spies. Стёрджесс также сочиняет музыку для некоторых своих фильмов, включая два трека, которые он написал и исполнил в фильме «Переправа» и в сотрудничестве с режиссёром Филипом Ридли для фильма «Бессердечный».

Личная жизнь 
30 июля 2019 года в Италии женился на актрисе и телеведущей ирако-украинского происхождения Дине Мусави. У супругов есть один ребёнок.

Рост Джима — 182 см (5 футов и 11¾ дюймов).

Фильмография 

 Телевидение

Дискография 

 Саундтреки

Награды и номинации 
 2008 — специальный приз кинофестиваля ShoWest Convention за лучшую компанию в кадре (фильм «Двадцать одно»).
 2008 — номинация на премию «Прорыв года в кино (актёр)» по версии Teen Choice Awards за фильм «Двадцать одно».
 2008 — номинация на премию «Прорыв года в кино (актёр)» по версии Teen Choice Awards за фильм «Через Вселенную».
 2008 — номинация на премию «Лучший актёр в канадском фильме» по версии Vancouver Film Critics Circle Awards за фильм «Пятьдесят ходячих трупов».
 2009 — второе место в номинации «Лучший актёр Golden Space Needle Award» за фильм «Пятьдесят ходячих трупов» на международном кинофестивале в Сиэтле.
 2009 — номинация на премию «Новичок года» по версии британской премии Jameson Empire Awards.
 2010 — победитель премии «Лучший актёр» за фильм «Бессердечный» на международном кинофестивале Fantasporto.

Примечания

Ссылки 
 

Авторы-исполнители Великобритании
Певцы и певицы Великобритании
Киноактёры Великобритании